Rattlesnake est le nom vernaculaire anglais du serpent à sonnettes. Le mot apparaît dans un certain nombre de noms, notamment des toponymes de pays anglo-saxons.

Toponymes

Rattlesnake Canyon, un canyon situé dans le comté de Mesa, au Colorado.
 Île Rattlesnake, une petite île du sud-ouest lac Erié, dans le comté d'Ottawa, dans l'Ohio.
 Rattlesnake Key, une île des Keys, archipel du sud de la Floride.
 Rattlesnake Mountain, une montagne du Connecticut.
 Rattlesnake Springs, une source du comté d'Eddy, dans le Nouveau-Mexique.
 Le district historique de Rattlesnake Springs, un district historique à proximité.

Musique 
 Rattlesnakes, album du groupe britannique Lloyd Cole and the Commotions (1984).
 Rattlesnake Shake, chanson du groupe britannique Fleetwood Mac (1969).
Rattlesnake, chanson du groupe australien King Gizzard & The Lizard Wizard tirée de l'album Flying Microtonal Banana (2017).

Navires 
, nom de neuf navires de la Royal Navy.